Dietrich Peltz (1914-2001), est un Generalmajor allemand et pilote de bombardier.
  (1942-), est un homme d'affaires américain.
 Nicola Peltz (1995-), est une actrice américaine.
Patronyme germanique